Švestková může být:

 ulice
 Švestková (Babice u Rosic)
 Švestková (Bechyně)
 Švestková (Bobnice)
 Švestková (Brno)
 Švestková (Hořice)
 Švestková (Jičín)
 Švestková (Kroměříž)
 Švestková (Křenice)
 Švestková (Liberec)
 Švestková (Litoměřice)
 Švestková (Opava)
 Švestková (Ostrava)
 Švestková (Plzeň)
 Švestková (Praha)
 Švestková (Sokoleč)
 Švestková (Starý Plzenec)
 Švestková (Suchohrdly)
 Švestková (Svojetice)
 Švestková (Tišice)
 Švestková (Ústí nad Labem)
 Švestková (Zlín)